

События 
 Английский парламент освободил церковь Англии от подчинения Риму. Акт о верховенстве короля над церковью в Англии («Акт о супрематии»). Начало английской реформации (образование англиканской церкви). В Англии и Германии конфисковано имущество Ордена святого Лазаря.
 В Париже испанским дворянином Игнатием Лойолой основан монашеский орден иезуитов. Орден утверждён Папой Римским Павлом III в 1540.
 1534—1559 — Король Дании и Норвегии Кристиан III.
 1534—1536 — Крестьянско-плебейские восстания в Нидерландах.
 1534—1549 — Папа Павел III (1468—1549).
 Февраль — Анабаптисты во главе с Яном Матисом и Иоанном Лейденским фактически захватили власть в Мюнстере. Осада Мюнстера войсками епископа.
 Турецкое нашествие в Закавказье и Месопотамию. Сражения в Закавказье и Иране. Захват Ширвана и Западной Грузии. Взятие турками Тебриза. Турки завладели прибрежной Аравией и вышли через Багдад и Басру к Персидскому заливу. Присоединение Ирака, кроме Басры.
 Захват португальцами Бассейна (Индия).
 10 мая — французский мореплаватель Жак Картье после двадцатидневного плавания открыл Ньюфаундленд.
 21 мая — епископ Мексики Хуан де Сумаррага получил королевское разрешение на открытие первой библиотеки в Мехико.
 24 июля — Жак Картье высадился на территории современного Квебека, там, где сейчас находится город Гаспе, и объявил эти земли владением французского короля.
 6 декабря — конкистадор Себастьян де Белалькасар основал на руинах древнего индейского города город Кито, ныне столицу Эквадора.
 Начало Реформации в Англии.
 Свадьба Кануни Султана Сулеймана и Роксоланы.

Россия 
 Русско-литовская война (1534-1537).

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1534 году
 Аншиета, Жозе ди — иезуитский миссионер с Канарских островов, одна из крупнейших фигур в истории и культуре колониальной Бразилии в течение первого столетия после её открытия португальцами.
 Гуру Рам Дас — четвёртый гуру сикхов.
 Лурия, Ицхак — иудейский богослов, создавший новое направление в мистическом учении Каббала. Его именем названа школа лурианской каббалы.
 Ода Нобунага — военно-политический лидер Японии периода Сэнгоку, один из наиболее выдающихся самураев в японской истории, посвятивших свою жизнь объединению страны.
 Фредерик II — король Дании и Норвегии с 1 января 1559 года, из династии Ольденбургов.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1534 году
 Альфонсо I д’Эсте — герцог Феррары, Модены и Реджио (1505—1534), участник Итальянских войн и войн Камбрейской Лиги, третий муж Лукреции Борджиа.
 Климент VII — Папа Римский с 19 ноября 1523 по 25 сентября 1534.
 Корреджо — итальянский живописец периода Высокого Возрождения.
 Пигафетта, Антонио — итальянский мореплаватель, сверхштатный () участник экспедиции Магеллана-Элькано (1519-22).
 Сангалло, Антонио да (старший) — итальянский архитектор и инженер. Дядя Антонио да Сангалло.
 Чайтанья Махапрабху — основоположник гаудия-вайшнавской традиции индуизма, где он рассматривается как особое воплощение Радхи и Кришны в одном лице.
Айше Хафса Султан — мать Сулеймана l, валиде-султан.

См. также

Примечания